Morrone peut faire référence à :

Patronyme 

 Camila Morrone (1997-), mannequin et actrice américaine ;
 Juan Carlos Morrone (1941-), joueur et entraineur de football italien d'origine argentine ;
 Michele Morrone (1990-), acteur, mannequin et chanteur italien ;
 Osvaldo Morrone (1957-2011), biologiste, professeur, conservateur et botaniste argentin ;
 Paolo Morrone (1854-1937), général italien, ministre de la guerre durant la Première Guerre mondiale :
 Stefano Morrone (1978-), footballeur italien.

Toponyme 

 Castel Morrone, commune italienne de la province de Caserte dans la région Campanie en Italie ;
 Morrone del Sannio, commune italienne de la province de Campobasso dans la région Molise en Italie.

Bâtiment 
 Morrone Stadium, stade omnisports américain, de la ville de Storrs, dans le Connecticut